Lindesnäs kan syfta på:

 Lindesnäs, Vansbro kommun – en by och före detta bruksort i Dalarna
 Lindesnäs, Karlskrona kommun – en stadsdel i Karlskrona 
 Lindesnäs – Norges sydligaste udde och fyr, se Lindesnes